Abd-al-Jabbar forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Jabbar ibn Abd-ar-Rahman, governador del Khurasan
 Abd-al-Jabbar ibn Àhmad, teòleg mutazalita
 Abu-l-Fat·h al-Hàssan ibn Abd-Al·lah ibn Àhmad ibn Abd-al-Jabbar ibn al-Hassina as-Sulamí, poeta i emir àrab
 Kareem Abdul-Jabbar, esportista nord-americà

Notes